Rovasenda – comune del Piemonte (Provincia di Vercelli)
 Rovasenda – torrente del Piemonte
 Rovasenda – famiglia nobile piemontese